Beli Iskr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Beli Iskr (reservoar), Oblast Sofija, 
 Beli Iskr (vattendrag), Oblast Sofija, 
 Beli Iskr (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Samokov, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar